Plan E (spoorwegrijtuig), een historisch type rijtuig van de NS
 Plan E (Spanje), een economisch investeringsplan ter stimulering van de Spaanse economie tijdens de economische crisis van 2008 en later